Спартокіди()  — династія боспорських правителів, що перебувала при владі в 438—109 до н. е.

Назву дістала від засновника династії Спартока І (правив 438—433 до н. е.), який, за різними версіями, походив із фракійської, скіфської або меотійської знаті.

За правління Спартокідів (Сатіра І, Левкона І, Перісада І, Євмела І) у 4 ст. до н. е. Боспорське царство досягло найбільшої могутності. Склалась авторитарна система правління (вся влада зосереджувалась у руках архонтів — царів), за якою органи місцевого самоуправління міст (полісів) відігравали незначну роль. Боспорське царство стало одним з головних постачальників хліба в Афіни, завоювало Феодосію, підкорило синдів та ін. племена Прикубання, сх. частину Приазов'я.

За правління Спартока III (304—284) в дельті Дону засновано місто Танаїс, запроваджено єдиний царський титул — басилевс.

Джерела та література 
 Русяєва А.С. Спартокіди  // 
 Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. М.—Л., 1949 (лит.).

Посилання 
 Спартокіди  // 
 Полная библиография работ П.О.Карышковского на русском и английском языках

Боспорські царі
Персоналії за алфавітом